Wakaso Mubarak (Tamale, 25 juli 1990) is een Ghanees voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Mubarak debuteerde in 2012 in het Ghanees voetbalelftal.

Clubcarrière 
Mubarak begon zijn carrière bij het Ghanese Ashanti Gold. In 2008 tekende hij een vijfjarig contract bij het Spaanse Elche. In januari 2011 werd hij door de club aan de deur gezet omwille van disciplinaire redenen. Daarna werd hij opgepikt door Villarreal CF B, dat op dat moment ook in de Segunda División actief was. Op 27 februari 2011 debuteerde hij in het eerste elftal tegen Racing Santander. Op 11 juli 2012 tekende hij na de degradatie van Villarreal CF een vierjarig contract bij Espanyol. Hij verruilde Panathinaikos in juli 2017 transfervrij voor Deportivo Alavés. In 2020 ging hij naar China.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Mubarak debuteerde op 13 oktober 2012 in het Ghanees voetbalelftal, in een kwalificatieduel voor de Afrika Cup 2013 tegen Malawi. Op 14 november 2012 maakte hij zijn eerste doelpunt voor Ghana, tegen Kaapverdië. Op 24 januari 2013 maakte hij voor Ghana het enige doelpunt in de gewonnen groepswedstrijd tegen Mali op de Afrika Cup 2013. In de kwartfinale scoorde hij twee doelpunten tegen Kaapverdië. In de halve finale scoorde hij tegen Burkina Faso, dat na strafschoppen te sterk was voor Ghana. Mubarak werd samen met de Nigeriaan Emmanuel Emenike topschutter van het toernooi met vier doelpunten.

Erelijst
 Celtic FC 
'''Landskampioen Schotland
 2014/15

Ghanees voetballer